Avellana steht für:

 Corylus avellana, lateinischer Name für die Art Gemeine Hasel
 Collectio Avellana, Sammlung kaiserlicher und päpstlicher Schreiben aus der Zeit zwischen 367 und 553